Wesselényi Farkas (1502–1582), a Wesselényi család első ismert őse 
 Wesselényi Farkas (1743–1811) Közép-Szolnok megye főispánja 
 Wesselényi Farkas (1782–1851) Közép-Szolnok megye főispánja 
 Wesselényi Farkas (1809–1870)